No Escape (1994), actie/sciencefictionfilm uit 1994, geregisseerd door Martin Campbell.
 No Escape (2015), actie-thriller uit 2015, geregisseerd door John Erick Dowdle
 No Escape (band), Amerikaanse band